Osoby o tym nazwisku:
 Bogumił Karkowski – polski bibliotekarz i bibliotekoznawca
 Bohdan Karkowski – ukraiński piłkarz
 Czesław Karkowski – amerykańsko-polski filozof, dziennikarz, tłumacz
 Tomasz Karkowski – polski polityk, działacz samorządowy i spółdzielczy oraz ruchu ludowego, poseł na Sejm
 Zbigniew Karkowski – polski kompozytor i wykonawca muzyki współczesnej
 Zdzisław Karkowski – polski inżynier elektryk